Факт — поняття, що позначає подію, яка дійсно відбулася.
 «Факт» — українське приватне видавництво.

 «Факти» — інформаційна програма на українському телеканалі ICTV.
 «Факты и комментарии» (; скорочено «Факти») — всеукраїнська російськомовна газета.
 «Аргументы и факты» () — радянська, а потім російська газета.